Harlequin – wieś w Anglii
 Harlequin – kanadyjskie wydawnictwo książkowe specjalizujące się w publikowaniu romansów dla kobiet
 Harlequin – utwór muzyczny grupy rockowej Genesis
 Harlequin F.C. – angielski klub rugby